Berlijnse School (egyptologie)
Berlijnse School (didactiek)
Berlijnse School voor elektronische muziek - een muziekstijl binnen het genre van de elektronische muziek met als voorbeelden Tangerine Dream en Klaus Schulze.
Berlijnse School (film)
Berlijnse School (psychologie)
Berlijnse School (schaken)